Епархия Ливингстона () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Ливингстон, Замбия. Епархия Ливингстона входит в митрополию Лусаки. Кафедральным собором епархии Ливингстона является церковь святой Терезы.

История 
25 мая 1936 года Римский папа Пий XI издал буллу «Quo in Rhodesiae Septentrionalis», которой учредил апостольскую префектуру Виктории-Фоллса, выделив её из апостольской префектуры Брокен-Хилла (сегодня — архиепархия Лусаки).

10 марта 1950 года Римский папа Пий XII издал буллу «Si qua enascens», которой преобразовал апостольскую префектуру Виктории-Фоллса в апостольский викариат Ливингстона.

25 апреля 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Cum christiana fides», которой преобразовал апостольский викариат Ливингстона в епархию.

14 июня 1997 года епархия Ливингстона передала часть своей территории для создания епархии Монгу.

Ординарии епархии 
 священник Vincent Joseph Flynn, O.F.M.Cap. (28.07.1936 — 10.03.1950);
 епископ Timothy Phelim O'Shea, O.F.M.Cap. (24.05.1950 — 1974);
 епископ Adrian Mung'andu (18.11.1974 — 9.01.1984), назначен архиепископом Лусаки;
 епископ Raymond Mpezele (3.05.1985 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quo in Rhodesiae Septentrionalis, AAS 28 (1936), стр. 455 
 Булла Si qua enascens, AAS 42 (1950), стр. 541 
 Булла Cum christiana fides

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Замбии
Ливингстон (Замбия)